Bahnhofsfriedhof bezeichnet
 Bahnhofsfriedhof Wilhelmsburg in Hamburg, siehe Wilhelmsburger Industriebahn
 Bahnhofsfriedhof in Worms, siehe Albert-Schulte-Park